El término Grande Terre puede referirse a:

 una isla de Guadalupe, en las Antillas Menores, Grande-Terre (Guadalupe);
 una isla de Nueva Caledonia, en el Pacífico, Grande Terre (Nueva Caledonia);
 una isla de Mayotte, en el Índico, Grande-Terre (Mayotte);
 la principal de las islas Kerguelen, en el Índico meridional.